Växjö kan syfta på:

 Växjö – tätort i Sverige
 Växjö kommun – kommun i Sverige
 Växjö stad –tidigare administrativ stad i Sverige
 Växjö socken – en socken i Småland
 Växjö landskommun – en tidigare kommun i Kronobergs län
 Växjö landsförsamling – en tidigare församling i Växjö stift –1940
 Växjö församling – en tidigare församling i Växjö stift –1977
 Växjö domkyrkoförsamling – en tidigare församling i Växjö stift 1977–2014
 Växjö stads- och domkyrkoförsamling – en domkyrkoförsamling i Växjö pastorat 2014–
Växjö domkyrka – kyrkobyggnad i Växjö i Sverige
 Växjö stift – stift i Svenska kyrkan
 Växjö domkyrkodistrikt – ett distrikt i Växjö kommun
 Växjö Maria distrikt – ett distrikt i Växjö kommun
 7595 Växjö – en asteroid

Föreningar
IFK Växjö – idrottsförening i Växjö i Sverige
Växjö Lakers HC – ishockeyklubb i Växjö i Sverige
Växjö Lakers Ladies HC – damishockeyklubb i Växjö i Sverige
Växjö BK – fotbollsklubb i Växjö i Sverige
Växjö Norra IF – idrottsförening i Växjö i Sverige

Se även 
 Växsjö